Division II i fotboll 1957/1958 var 1957/1958 års säsong av Division II som bestod av fyra serier, med 12 lag i varje serie, förutom Norrlandsserien som hade 10 lag. Det var då Sveriges näst högsta division. Varje serievinnare gick till kvalspel för att flyttas upp till Allsvenskan och de tre sämsta degraderades till Division III. Det gavs 2 poäng för vinst, 1 poäng för oavgjort och 0 poäng för förlust.

Säsongen inleddes i augusti 1957 och avslutades i oktober 1958. Detta gjordes för att man från och med säsongen 1959 skulle övergå till att spela vår/höst. Lagen mötte varandra tre gånger.

Serier

Norrland 

Skellefteå AIK gick vidare till kvalspel till Allsvenskan och Gefle IF, Bodens BK och Skellefteå IF flyttades ner till division III. De ersattes av Fagerviks GF, Luleå SK och IF Älgarna från division III.

Svealand 

Hammarby IF gick vidare till kvalspel till Allsvenskan och Vasalunds IF, IFK Bofors och Surahammars IF flyttades ner till division III. De ersattes av IFK Eskilstuna från Allsvenskan och från division III kom Avesta AIK, IK City och Karlstads BIK.

Västra Götaland 

Örgryte IS gick vidare till kvalspel till Allsvenskan och Tranemo IF, Jonsereds IF och Tidaholms GIF flyttades ner till division III. De ersattes av Fässbergs IF, Trollhättans IF och Varbergs BoIS från division III.

Östra Götaland 

Landskrona BoIS gick vidare till kvalspel till Allsvenskan och IF Saab, IF Allians och Kalmar AIK flyttades ner till division III. De ersattes av Motala AIF från Allsvenskan och från division III kom Billesholms GIF, Finspångs AIK och Högadals IS.

Kvalspel till Allsvenskan 
Skellefteå AIK - Hammarby IF 2-6 (0-0, 2-6)
Örgryte IS - Landskrona BoIS 6-0 (5-0, 1-0)

Hammarby IF och Örgryte IS gick upp till Allsvenskan 1959. Skellefteå AIK och Landskrona BoIS fick fortsätta spela i Division II.

Källor

Referenser 

Fotboll i Sverige 1957
Fotboll i Sverige 1958
1957/1958
Fotbollssäsongen 1957/1958